Логовино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Логовино — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
 Логовино — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.
 Логовино — деревня в Островском районе Псковской области.
 Логовино — деревня в Порховском районе Псковской области.